Santiago — род пчёл, из трибы Eucerini семейства Apidae.

Распространение 
Неотропика. Встречаются в Бразилии и Перу.

Описание 
Пчёлы желтовато-коричневого цвета среднего размера (длина около 1,5 см). Максимальная ширина головы 4,33 мм; ширина метасомы 5,42 мм; длина крыла 9,50 мм; длина глаза 2,36 мм; верхнее межглазничное расстояние 2,52 мм; нижнее межглазничное расстояние 2,40 мм; максимальная длина первых трех флагелломеров 0,20 — 1,20 — 0,96 мм; максимальный диаметр 4-го флагелломера 0,28 мм.
Отличаются выпуклым наличником головы (Silveira, 2002). Собирательные волоски образуют так называемую корзинку.

Этимология 
Род и вид  названы в честь энтомолога профессора Jesús Santiago Moure, крупного специалиста по пчёлам Южной Америки за его вклад в неотропическую гименоптерологию и публикации в этой области исследований за последние 50 лет.

Классификация 
  — Бразилия 
  — Перу

Примечания

Литература 
 Urban, Danúncia. 1989. Dois gêneros novos de Eucerinae neotropicais (Hymenoptera, Apoidea). Revista Brasileira de Zoologia 6:117-124
 Urban, Danúncia. 2003. Santiago wittmanni sp.nov. do Peru. Revista Brasileira de Zoologia 20 (2): 201—205.

Ссылки 
 www.biolib.cz

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки